Amelanchier rotundifolia  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Amelanchier rotundifolia descrita por (Ehrh.) Dumont-Cours. es el Crataegus intricata de Lange 
Amelanchier rotundifolia descrita por (Lam.) K.Koch es el Amelanchier ovalis subsp. ovalis de Medik.
Amelanchier rotundifolia descrita por (Michx.) Roem. es el Amelanchier alnifolia subsp. alnifolia 
Amelanchier rotundifolia descrita por M.Roem. es el Amelanchier canadensis de (L.) Medik.

Referencias